

Patronyme 
 Alexa Reyna (née en 2005), nageuse française ;
 Claudio Reyna (né en 1973), joueur de football américain ;
 Enric Reyna (?), promoteur immobilier et président du FC Barcelone de 2003 à 2010 ;
 Jorge Reyna (né en 1963), athlète cubain ;
 Luis Reyna (né en 1959), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 María Consuelo Reyna (née en 1944), journaliste espagnole ;
 Paolo Reyna (né à 2001-), footballeur péruvien.
 Yordy Reyna (né en 1993), footballeur péruvien.

Toponyme 
 Reyna, un village du Cameroun.